Фролуа () — коммуна во Франции в регионе Бургундия. 
 Фролуа () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.